Алекса́ндр Ба́сов:
 Басов, Александр Васильевич (1912—1988) — советский государственный деятель, дипломат.
 Басов, Александр Владимирович (род. 1965) — российский и советский кинорежиссёр.
 Басов, Александр Иванович (род. 1977) — латвийский и российский футбольный тренер.